Amerikai Egyesült Államok
 Sanger (Észak-Dakota)
 Sanger (Kalifornia)
 Sanger (Nyugat-Virginia)
 Sanger (Oregon)
 Sanger (Texas)